R102 (IJmuiden)
R102 (Ommen)
R102 (Schouwen)
R102 (Spaarnwoude)